Il detentore del titolo Vic Seixas ha perso nei quarti di finale contro J.E. Patty.

Jaroslav Drobný ha battuto in finale Ken Rosewall 13-11 4-6 6-2 9-7.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1954